Синегубов — русская фамилия. Известные носители:
 Синегубов, Григорий Иванович (1905—1986) — советский государственный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.
 
 Синегубов, Олег Васильевич (род. 1983) — украинский юрист и предприниматель. Глава Харьковской облгосадминистрации.